Sibiu steht für:

 die Stadt Sibiu (deutsch Hermannstadt) in Siebenbürgen, Rumänien
 den Kreis Sibiu in Siebenbürgen, Rumänien

Nicht zu verwechseln mit der Stadt Sibu in Sarawak, Malaysia.

Siehe auch:
 Salam de Sibiu, rumänische Salamisorte
 Ion Popescu-Sibiu (1901–1974), rumänischer Psychoanalytiker

 Miercurea Sibiului, Stadt im Kreis Sibiu, Siebenbürgen, Rumänien
 Ocna Sibiului, Stadt im Kreis Sibiu, Siebenbürgen, Rumänien
 Poiana Sibiului, Gemeinde im Kreis Sibiu, Siebenbürgen, Rumänien
 Mărginimea Sibiului, ethnografische Region im Kreis Sibiu, Siebenbürgen, Rumänien